Red Bull RB2 je vůz formule 1 týmu Red Bull Racing nasazený pro rok 2006. Jezdili v něm Brit David Coulthard, Rakušan Christian Klien a Nizozemec Robert Doornbos.

Výsledky

Externí odkazy 
 

RB2
Vozy F1 v roce 2006